Нуево Сан Мигел има више значења:

 Нуево Сан Мигел (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Сан Мигел (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику